Белоусько — фамилия украинского происхождения. Образована от словосочетания «белый ус».